Lakedaimón, Zeusz és Taügeté fia, hérosz
 Lakedaimón, az ókori spártai állam neve
 Lakedaimón vagy Lakónia, a Spárta által uralt terület